SYR est une abréviation qui signifie :
 Sonic Youth Recordings, un label de musique indépendant américain.

SYR, ou syr, est un code qui représente :
 la Syrie, selon :
 la norme ISO 3166-1 alpha-3, définissant une liste de codes de pays ;
 la liste des codes pays du CIO ;
 la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 la langue syriaque, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Abréviation
Code